Лесное Уколово — название населённых пунктов в России:

 Лесное Уколово — село в Красненском районе Белгородской области.
 Лесное Уколово — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.